Abreu e Lima kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Abreu e Lima (ort), Pernambuco, 
 Abreu e Lima (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar